Il doppio  del Roma Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Simon Greul e Christopher Kas erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Barcelona Open Banco Sabadel 2010.

Mario Ančić e Ivan Dodig hanno battuto in finale 4–6, 7–6(8), [10–4] Juan Pablo Brzezicki e Rubén Ramírez Hidalgo.

Teste di serie

 Yves Allegro /  Jeff Coetzee (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale) 
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Roma Open 2010